Ludington  est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
Charles Townsend Ludington (1896-1968), aviateur américain
Harrison Ludington (1812-1891), homme politique républicain américain
Henry Ludington (1739-1817), homme d'affaires américain
James Ludington (1827-1891), entrepreneur et homme d'affaires américain
Lewis Ludington (1786-1857), homme d'affaires américain
 Nancy Ludington (1939-), patineuse artistique américaine
Nelson Ludington (1818-1883), baron de la foresterie américain
 Ronald Ludington (1934-2020), patineur artistique américain
Sybil Ludington (1761-1839), héroïne de la Révolution américaine

Toponyme

Ludington, ville du comté de Mason dans le Michigan
Ludington, communauté du comté de Richland dans le Montana
Ludington, hameau du comté de Putnam dans l'État de New York
Ludington, communauté du comté de Perry en Ohio
Ludington, ville du comté d'Eau Claire dans le Wisconsin
Ludington, communauté située dans la ville de Ludington, Wisconsin

Voir aussi
Centrale de Ludington dans le Michigan

 Ludington, remorqueur et navire musée au Wisconsin
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme